

Geografische namen 
Waal (rivier), een rivier in Nederland
Waal (IJsselmonde) of Waaltje, een dode rivierarm nabij Rotterdam
Waal (buurtschap), een dorp nabij Langerak
Waal (Beieren), gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Waal en Burg, een polder en natuurgebied bij De Koog op Texel
De Waal, een dorp op Texel
Grote Waal, een woonwijk in de Nederlandse stad Hoorn
Meertje de Waal, een natuurgebied op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland

Overige 
Kolk (water) of waal, een bepaald type oppervlaktewater
Walen, inwoners van Wallonië
De Waal en Baantjer, eerder Baantjer en De Waal, een boekenserie
Houten waal, een type binnenvaartschip, voorloper van de spits

Personen met de achternaam (de / van der) Waal (enz.)
Anna de Waal, politica
Cees Waal, burgemeester en PvdA-politicus
Cornelis van der Waal (1919-1980), theoloog en predikant
Engelbertus de Waal, minister, vader van Johan
 Gerrit Jan van de Waal, Nederlands dichter en verzetsstrijder
Grace VanderWaal,  Amerikaanse zangeres
Johan de Waal, luitenant-generaal, zoon van Engelbertus
Johannes Walaeus, geboren Johannes de Waal; medicus en hoogleraar
François de Waal, publicist
Frans de Waal, etholoog
Jan Hendrik de Waal Malefijt, minister
Leen van der Waal (1928), werktuigbouwkundige en Europarlementariër
Lodewijk de Waal, oud-voorzitter vakbond FNV
Louis van der Waal, acteur, actief in Nederland en Vlaanderen
 Martien Willem van de Waal, Nederlands verzetsstrijder
Monique de Waal, lid van de voormalige meidengroep Kus
Peter de Waal (doorverwijspagina)
Rein de Waal, sporter
Rian de Waal, Nederlands pianist
Simon de Waal, rechercheur en scenarioschrijver
Simon de Waal (militair), Nederlands beroepsmilitair
Yannick de Waal, Nederlands acteur

Zie ook 
Waal-Lingestelling, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Wahl (doorverwijspagina)
Waals, een taal
Van der Waals (doorverwijspagina)
Het Waalse veld of Rietveld, een polder bij Schalkwijk, in de provincie Utrecht
Hofje van Guurtje de Waal, een hofje in Haarlem
Euregio Rijn-Waal, een samenwerkingsverband in de Nederlands-Duitse grensregio
Woonhuis de Waal (doorverwijspagina)